Малы́хин — русская фамилия.

Известные носители 
 Малыхин, Анатолий Николаевич (1938—1994) — советский государственный деятель, председатель исполнительного комитета Одесского городского совета народных депутатов, депутат Верховного Совета УССР 10-го созыва.
 Малыхин, Анатолий Сергеевич (род. 1988) — российский борец и боец ММА.
 Малыхин, Василий Михайлович (род. 1935) — советский рабочий-электромеханик, Герой Социалистического Труда.
 Малыхин, Владимир Петрович (1850—1920) — русский генерал, военный писатель.
 Малыхин, Глеб Геннадьевич (род. 1958) — советский боксёр, мастер спорта международного класса в тяжелом весе.
 Малыхин, Николай Григорьевич (1912—1983) — советский книговед, профессор Московского полиграфического института.
 Малыхин, Пётр Васильевич (1818—1867) — российский журналист и краевед.
 Малыхин, Поликарп (род. 1954) — румынский гребец-байдарочник.
 

 Малыхина, Елена Ивановна (род. 1925) — советский и российский переводчик-унгарист.